

Населені пункти та їхні частини
 Маковиська — село в гміні Черніково Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Маковиська — село в гміні Солець-Куявський Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Маковиська — село в гміні Жулкевка Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Маковиська — село в гміні Паєнчно Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Маковиська — село в Новий гміні Жміґруд Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Маковиська — частина міста Паєнчно в Паєнчанському повіті Лодзинського воєводства
 Маковиська — частина села Ґлембочек у гміні Хростково Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Маковиська — осада в гміні Солець-Куявський Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Маковиська — осада в гміні Ярослав Ярославського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки